1979 год в боксе.

События

Любительский бокс

Чемпионат мира 
Чемпионат мира среди мужчин не проводился.

Чемпионат Европы 
Чемпионат Европы по боксу прошёл с 5 по 12 мая в городе Кёльн, ФРГ. На чемпионате доминировали спортсмены из СССР, которые завоевали 7 золотых медалей. Чемпионами стали:
 до 48 кг:  Шамиль Сабиров
 до 51 кг:  Генрик Средницкий
 до 54 кг:  Николай Храпцов
 до 57 кг:  Виктор Рыбаков
 до 60 кг:  Виктор Демьяненко
 до 63,5 кг:  Серик Конакбаев
 до 67 кг:  Эрнст Мюллер
 до 71 кг:  Миорад Перунович
 до 75 кг:  Тармо Уусвирта
 до 81 кг:  Альберт Николян
 до 91 кг:  Евгений Горстков
 свыше 91 кг:  Петер Хуссинг

Профессиональный бокс

Чемпионские бои

Полутяжёлый вес (175 фунт., 79.4 кг) 
 14 апреля американец Майк Росман уступил титул чемпиона мира по версии ВБА аргентинцу Виктор Эмилио Галиндес

Средний вес (160 фунт., 72.6 кг) 
 30 июня аргентийский боксёр Уго Пастор Корро уступил титул чемпиона мира по версии ВБА итальянцу Вито Антуофермо

Второй полусредний (154 фунт., 69.9 кг) 
 24 августа японский боксёр Масаси Кудо уступил титул чемпиона мира по версии ВБА угандийцу Аюбу Калуле

Лёгкий вес (135 фунт., 61.2 кг) 
 в январе после 7,5 лет чемпионства панамский боксёр Роберто Дуран оставил титул чемпиона мира по версии ВБА, перейдя в полусреднюю весовую категорию.
 16 июня титул чемпиона мира по версии ВБА завоевал венесуэльский боксёр Эрнесто Эспанья

Наилегчайший вес (112 фунт., 50.8 кг) 
 17 ноября сложил чемпионские по версии ВБА полномочия венесуэльский боксёр Бетулио Гонсалес. Чемпионом стал панамский спортсмен Луис Ибарра

См. также